Taliaferro est un nom de famille notamment porté par :

 Al Taliaferro (1905–1969), dessinateur de bande dessinée américain ;
  (né en 1952), philosophe américain ;
  (1894–1958), actrice américaine ;
 Mabel Taliaferro (1887–1979), actrice américaine ;
  (mort en 1779), architecte américain ;
  (1880–1915), aviateur américain ;
 William Booth Taliaferro (1822–1898), militaire, avocat et législateur américain.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

en:Taliaferro